Liberator steht für:

 Liberator (Band), schwedische Ska-Band
 The Liberator, US-amerikanische abolitionistische Zeitschrift
 eine Schusswaffe aus einem 3D-Drucker, siehe Cody Wilson
 ein US-amerikanisches Militärflugzeug, siehe Consolidated B-24
 eine US-amerikanische Einzelladerpistole, siehe FP-45 Liberator

Siehe auch:
 Liberatore